Daniel McKenzie est un nom pouvant désigner:

Daniel Duncan McKenzie (1859-1927), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
Daniel George McKenzie (1860-1940), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
A. Daniel McKenzie (1924-1989), homme politique canadien du Manitoba
Dan Peter McKenzie (né en 1942),professeur britannique de géophysique
 (né en 1988), pilote britannique de course automobile
 (né en 1996), joueur australien de football australien

Voir aussi

McKenzie, Daniel